Чемпионат СССР по конькобежному спорту в классическом многоборье (разг. — Первенство страны по конькам) среди женщин 1961 года прошёл 21—22 января в Куйбышеве, на обновлённом стадионе «Буревестник». В нём приняло участие 34 спортсменки. Чемпионкой стала Валентина Стенина, которая победила на двух дистанциях. Фактически это был национальный отбор на чемпионат мира 1961 года.

Рекорды 

 На первенстве было установлено 4 рекорда катка, по одному на каждую дистанцию, что не удивительно, так как стадион впервые принимал такие соревнования.
 В первый день соревнований на дистанции 500 метров был установлен национальный юниорский рекорд.

Результаты

Медалисты

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

Конькобежный спорт в СССР
Женские спортивные соревнования
Конькобежные соревнования